Рустэ́м Заки́евич Хами́тов (; род. 18 августа 1954, с. Драченино, Ленинск-Кузнецкий район, Кемеровская область, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.

Президент Республики Башкортостан с 19 июля 2010 по 31 декабря 2014 ( 15—19 июля 2010, 30 мая — 25 сентября 2014). Глава Республики Башкортостан с 1 января 2015 по 11 октября 2018.

Биография 
Рустэм Закиевич Хамитов родился 18 августа 1954 года в Кемеровской области. По национальности — башкир. Родным языком считает башкирский, в совершенстве владеет русским и свободно объясняется на английском. Вероисповедание — ислам. В марте 2011 года совершил умру.

Отец — Заки Салимович Хамитов (1930—1993), уроженец деревни Штанды Балтачевского района Башкирской АССР, доцент, кандидат технических наук, заслуженный инженер Республики Башкортостан. В 1973—1980 годах — декан факультета механизации сельского хозяйства, в 1978—1988 годах — заведующий кафедрой ремонта машин Башкирского сельскохозяйственного института.

Мать — Раиса Синиятуловна Хамитова (род. в 1933 году). Всю жизнь проработала учителем математики в школе, сейчас на пенсии.

Младший брат Рашид Хамитов живёт в Уфе, работает водителем.

Образование 
В 1971 году в Уфе окончил среднюю школу № 115. В 1977 году окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана по специальности «Двигатели летательных аппаратов». Доктор технических наук по проблемам автоматизированных систем управления. Автор более 100 научных публикаций.

Карьера 
В 1977—1978 годах — помощник мастера, мастер Уфимского моторостроительного производственного объединения.

В 1978—1986 годах — инженер, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Уфимского авиационного института.

В 1986—1988 годах — заведующий лабораторией по наземному использованию авиадвигателей.

В 1988—1990 годах — заведующий научно-производственным отделом Восточного филиала Всесоюзного научно-исследовательского института по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ).

В 1990—1993 годах — народный депутат Верховного совета Башкирской АССР, председатель комиссии по экологии и рациональному использованию природных ресурсов.

В 1993—1994 годах — директор Института прикладной экологии и природопользования Республики Башкортостан. Был одним из основателей и первым руководителем учреждения, входящего в структуру Академии наук Республики Башкортостан. При нём институт стал головной организацией по выполнению республиканских программ в сфере экологии, а также разработке концепции экологической и промышленной безопасности региона.

В 1994—1996 годах возглавлял Министерство охраны окружающей среды, природопользования, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Республики Башкортостан.

В 1996—1999 годах — министр по чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности Республики Башкортостан, член Совета безопасности Республики Башкортостан.

В августе 1999 года возглавил департамент предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России.

В сентябре 2000 года назначен главным федеральным инспектором по Республике Башкортостан в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Сергея Кириенко.

С декабря 2002 года — исполняющий обязанности заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В аппарате полпреда курировал вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений, координировал деятельность территориальных органов МЧС России, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и Федеральной службы налоговой полиции.

С февраля 2003 года — руководитель межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам № 4 (курировала предприятия топливно-энергетического комплекса) Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. Инициировал возбуждение уголовного дела о не уплате налогов компанией ЮКОС.

В октябре 2003 года назначен начальником управления крупнейших налогоплательщиков Министерства Российской Федерации по налогам и сборам.

С 22 марта 2004 года — руководитель вновь созданного Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), подчинённого Министерству природных ресурсов Российской Федерации. В качестве главы ведомства занимался реализацией положений нового Водного кодекса Российской Федерации, участвовал в разработке Водной стратегии Российской Федерации до 2020 года. Предлагал реализовать проект строительства канала Каспий — Азов; повысить плату за пользование водными объектами, направив полученные средства на проведение водохозяйственных работ, восстановление плотин, укрепление берегов, расчистку русел. Вёл переговоры с Китаем по поводу компенсаций за загрязнение реки Амур, подписал договор с Монголией о совместной охране реки Селенги. Покинул пост 20 мая 2009 года в связи с переходом на другую работу.

С 28 июля 2009 года — заместитель председателя Правления ОАО «РусГидро». Принимал участие в ликвидации аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Когда пригласили в РусГидро, в первую командировку поехал на Саяно-Шушенскую ГЭС. Утром собрался ехать из гостиницы на станцию, как пришло известие о крупной аварии. Поймал машину и заставил водителя ехать на ГЭС. С первого часа был на спасработах. Пригодился многолетний опыт работы в МЧС. И всё равно было тяжко: огромные разрушения, люди под водой, родственники погибших и пострадавших. Был на станции месяц, «пахали» без сна и отдыха.

15 июля 2010 года президент Российской Федерации Д. Медведев принял отставку президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова и назначил Рустэма Хамитова временно исполняющим обязанности руководителя региона.

19 июля 2010 года депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан наделили Рустэма Хамитова полномочиями президента Республики Башкортостан.

С 18 декабря 2010 по 5 июля 2011 и с 3 октября 2013 по 9 апреля 2014 — член президиума Государственного совета Российской Федерации.

30 мая 2014 года президент Российской Федерации В. Путин принял отставку Рустэма Хамитова, чтобы он смог принять участие в выборах главы региона.

14 сентября 2014 года по итогам досрочных выборов президента Республики Башкортостан Рустэм Хамитов набрал 81,71 % голосов. Явка избирателей составила 74,88 %. Вместе с тем некоторые общественные деятели подвергли сомнению официальные итоги выборов. Церемония инаугурации избранного руководителя региона состоялась 25 сентября 2014 года в Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан.

С 1 января 2015 года — глава Башкортостана (должность переименована в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»).

С 20 июля 2010 года по 19 мая 2011 года, а затем с 6 августа 2012 года по 26 ноября 2015 года совмещал должности руководителя региона и премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

В День Республики Башкортостан 11 октября 2018 года подал заявление о досрочной отставке. Рустэм Хамитов отметил, что это его личное решение: «Я не планирую участие в выборах в 2019 году. По моему глубокому убеждению, руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно […] Почему решение об отставке принято мной сейчас, а не весной? Новой команде необходимо время для того, чтобы войти в курс дела, завоевать авторитет у жителей республики, подготовиться к выборам, которые, как известно, пройдут в сентябре 2019 года. […] Нужно сохранить в республике преемственность и спокойствие.».

На основании решения, принятого делегатами XVIII съезда политической партии «Единая Россия» проходившего 7—8 декабря 2018 года, Рустэм Хамитов исключён из состава Высшего совета партии.

Политическое влияние и лоббирование 

В рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации, ежемесячно публикуемом Агентством политических и экономических коммуникаций, Рустэм Хамитов стабильно входит в группу региональных руководителей с очень сильным влиянием.

Благодаря его усилиям в 2015 году в Уфе состоялись саммиты ШОС и БРИКС. В ходе подготовки к ним удалось существенно улучшить инфраструктуру столицы Башкортостана, а также привлечь иностранные инвестиции.

По результатам исследований, проведённых Агентством экономических новостей по заказу «Независимой газеты», Рустэм Хамитов стабильно занимает место в первой десятке списка лучших лоббистов России среди глав регионов.

Семья 
Женат, двое детей, есть внук и три внучки.

Жена — Гульшат Хамитова (до замужества — Фатхуллина), врач функциональной диагностики. С будущим мужем познакомилась ещё в раннем детстве. Учредитель и председатель попечительского совета благотворительного образовательного фонда «Мархамат», который оказывает помощь тяжелобольным детям и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Сын — Камиль Хамитов, инженер, выпускник Уфимского государственного авиационного технического университета, в настоящее время работает директором информационных технологий ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Дочь — Нурия Хамитова, занимается бизнесом. Оба живут и работают в Москве.

Увлечения 
В молодости Рустэм Хамитов занимался спортивной гимнастикой и входил в сборную Башкирии по этому виду спорта.

Хобби: книги, музыка, горные лыжи, спелеология, сплавы по рекам Башкортостана.

Оценки деятельности и критика

Положительные 

В период нахождения Хамитова у власти ВРП региона вырос с 759,2 млрд рублей в 2010 году до 1 трлн 343,9 млрд в 2014. Вместе с тем, в период с начала правления Хамитова в 2010 году по 2015 год Башкортостан в рейтинге субъектов по ВРП так и остался на 10 месте (для сравнения, соседний Татарстан поднялся с 9 на 6 позицию), а в списке регионов по ВРП на душу населения вовсе упал с 28 на 43 место за тот же период. Уменьшилась доля добычи полезных ископаемых в структуре валового продукта региона, если в 2009 году она составляла 8,1 %, то в 2012 году уже 2,9 %, что можно объяснить истощением нефтяных пластов Башкортостана, а не целенаправленной политикой.

По оценке делового журнала Fortune, благодаря проводимой Президентом Башкортостана экономической политике, в 2012 году республика укрепила свои позиции в первой десятке регионов Российской Федерации, имеющих наилучшие экономические и индустриальные показатели. Спустя 10 месяцев после вступления Рустэма Хамитова в должность Президента Башкортостана, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг республики со «стабильного» (BB-) на «позитивный» (BB+). В 2012 кредитный рейтинг Башкортостана подтвержден на уровне «BB+», прогноз — «позитивный». Во время нахождения Хамитова на посту главы региона увеличился приток инвестиций в республику.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого в октябре 2012 года, 61 % граждан республики положительно оценивают работу Рустэма Хамитова на посту Президента республики (согласно тому же исследованию доверяют его предшественнику Муртазе Рахимову 33 % опрошенных).

В 2012 году Башкортостан получил высшую оценку Национального рейтинга прозрачности закупок — «Гарантированная прозрачность», переместившись с 34-го места по этому показателю на второе.

"Разовые акции" 
Благоустройство Лесопарка имени Лесоводов Башкортостана

Отрицательные 
Критикуют Хамитова за увеличение государственного долга республики. Если в 2010 году долг составлял  рублей (1 % от ВРП), то к концу 2013 года он дошёл до  рублей. Также критики Хамитова обращают внимание на увеличение дефицита бюджета региона: в 2010 году —  рублей; в 2014 —  рублей. Сам Хамитов объясняет это тем, что Башкортостан переводит в федеральный бюджет значительно больше средств, чем получает обратно по различным федеральным программам. В результате чего формируется дефицит бюджета, который приходится покрывать займами.

При Хамитове обострилась проблема оттока трудоспособного населения. , что сказывается в том числе на демографической обстановке. В период нахождения Хамитова на посту главы региона наблюдается отрицательный прирост населения, что может являться показателем неблагоприятной экономической ситуации. Для сравнения, в период правления Муртазы Рахимова население республики увеличилось на несколько десятков тысяч человек.

Регион из энергодостаточного превратился в энергодефицитный. Если в 2011 году потребление электроэнергии на 2,4 % опережало производство, то в 2015 году наметился дефицит в 16,5 %.

Рустэма Хамитова обвиняют также в обострении проблем с коррупцией, особенно в сфере ЖКХ. За один только 2015 год Контрольно-счётная палата Башкортостана выявила нарушений и недостатков поступлений на 7,4 миллиарда рублей при использовании средств бюджетной системы республики.

В 2016 году Башкортостан попал в топ-5 самых криминогенных регионов, а в экологическом рейтинге за тот же год регион занял лишь 62 место из 85

Уже на следующий год после прихода к власти Хамитова Башкортостан в полтора раза увеличил отчисления в федеральный бюджет до 66,5 млрд рублей. При том, что дефицит местного республиканского бюджета в том же 2011 году составил более 5 млрд рублей.

Национальная политика 
Рустэм Хамитов показывал абсолютное незнание культурно-исторических корней, пытался дистанцироватся от Средней Азии, забывая что башкиры, татары и народы Средней Азии казахи, узбеки, туркмены, киргизы имеют огромный пласт общей культуры, истории, слов, кухни, традиций и одну религию. Предложенное Курултаем башкир название Хаким Республики Башкортостан для должности главы региона Рустэм Хамитов уничижительно отклонил, аргументировав, что это пахнет "среднеазиатчиной", ему вторил и парламент региона.

В 2011-2014 гг. в Уфе проводились Русские марши. Деятельность русских националистических организаций активизировалась при Хамитове. Количество участников Русских маршей с 2011 года постепенно росло, Русский марш в Уфе 2013 г. стал самым массовым, в котором приняло более 400 человек.

Рустэм Хамитов симпатизировал (и частично популяризировал) блогеру Владимиру Кобзеву, который утверждал что русских заставляют говорить Башкортостан, вместо слова Башкирия. С "Башкортостан" на "Башкирия" были переименованы гостиница, торговый центр упоминаемые в заметке. ИА Башинформ поменяло слоган с "Новости Башкортостана" на "Новости свободной Башкирии" (при этом прилагательное свободной добавлено с целью показать что наименование Башкортостан это не свобода, после отставки Хамитова употребления Новости свободного Башкортостана не последовало). Рустэм Хамитов со слабым знанием языка и культуры не осозновал, что слово Башкортостан носит объединяющий характер для всех жителей республики, так как на русском, и на башкирском и татарском произносится одинаково. Несмотря на доводы, что Терра Башкортостан более "продаваемый" бренд как внутри России так и за рубежом, за счет большей уникальности, Рустэм Хамитов утвердил хештег развития туризма региона как Терра Башкирия, закономерная аудитория туристов тюркоязычных и мусульманских стран отторгнута, внутрироссийскую аудиторию он тоже не заинтересовал.

Минобразования республики прекратило работу со школами в исконных башкирских селах за пределами региона (книги и учебники на башкирском там закупались за счет бюджета республики, областные органы власти не проводили тендеры на обеспечение и закупку материалов на башкирском). Это привело к тому, что количество людей относящих себя к башкирской идентичности, за пределами Республики Башкортостан и проживающих на исконной территории расселения (Оренбуржье, Челябинская, Свердловская и Курганская область, Пермский край) сократилось за 10 лет в 1,5..2 раза. Муртаза Рахимов назвал Хамитова черным пятном башкирского народа.

"Чистки" ректоров вузов 
В 2013 году от своей должности с формулировкой "в связи с принятием уполномоченным собственником решения о прекращении трудового договора" был освобожден Ректор Башкирского государственного профессор Мустафин А. Г.. В мае 2014 по такому же основанию отстранен от должности Ректор Уфимского нефтяного университета Шаммазов А.М. В 2014 году досрочно освобожден от должности ректора приказом Министерства Образования Российской Федерации Ректор Уфимского авиационного университета Гузаиров М.Б. Во всех трех случаях отставки носили насильственный характер, Ученые советы и коллективы вузов никак не принимали участие ни в снятии ни в назначении Ректоров (за исключением УГАТУ). В случае Ректора БашГУ отставка сломала жизнь Мустафина и развитие вуза: находясь только 3 года в должности Ректора Мустафин был очень работоспособен, активно принимал участие в работе вуза, многие его инициативы находили поддержку среди студентов и преподавателей, у него даже была определенная популярность среди студентов (однако коллектив вуза был не способен отреагировать на явную необоснованную отставку). Назначенный после Морозкин Н.Д. отсранился от работы, началась стагнация. В УГНТУ и УГАТУ отставка Ректоров вузов в целом была безралично воспринята коллективами, из-за значительного пребывания их в должности. Однако после попытки назначить Ректором УГАТУ Депутата Госдумы Дегтярёва А.Н. коллектив "оживился" и показал сопротивление: Ректором был избран Криони Н. К. (впоследствии "собственник" Минобрнауки РФ в отместку сократило финансирование вуза).Шаммазов А.М., имея влияние в управленческой иерархии своего вуза пытался активно сопротивляться Приказу Минобрнауки РФ. Отставки ректоров вузов "по приказам" расценивались как "чистки" и показывали силу "режима", который по формулировке "в связи с принятием уполномоченным собственником решения" в состоянии "сделать безработным" кого угодно.

Стремительный рост тарифов ЖКХ выше предельных уровней 

Правительство РФ ежегодно устанавливает Предельные уровни индексации тарифов ЖКХ для регионов. В Уфе и Респ. Башкортостан при Хамитове предельные индексы кратно увеличивались за счет права субъекта РФ и решения муниципалитета. Так, распоряжением Главы РБ от 30.11.17 №РГ-231 утверждены предельные индексы изменения размера вносимой платы за ЖКУ в РБ на 2018 г, в том числе по г. Уфа: 01.07.18 по 31.12.18 — 12,8 %, к нему прилагалось обоснование величины установленных предельных индексов в связи с реализацией инвестиционных программ по которым, в том числе Башкирская генерирующая компания указывала что для покрытия затрат на строительство инвестиционной Затонская ТЭЦ необходимо увеличить тарифы выше предельных. Рост тарифов ЖКХ параллельно с республиканскими органами власти санкционировался также муниципалитетами, см. утверждение предел. индекса по г. Уфа с превышением более чем на величину предельно допустимого отклонения по РБ с 01.07.18 согл. решения Совета г. Уфа от 02.11.17 № 15/2 «О предельных индексах изменения размер вносимой гражданами платы за ЖКУ в г. Уфа на 2018 г.», в связи с реализацией инвестиционных программ, направленной на повышение надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг. Цели и результат инвестиционных программ, служащих основанием увеличения тарифов выше предельных было сложно проверить. Сопоставляя тарифы на тепло, водоснабжение, электроэнергию в различных регионах ПФО можно говорить что тарифы в Респ. Башкортостан в 2010 г. были самыми низкими (одними из самых низких). Позже тарифы в регионе постепенно были кратно увеличены. Сравнительно изкие доходы населения не казались таким бедствием. После ежегодных ростов тарифов проблема низких доходов населения республика усугубилась.

Социальная сфера
При Хамитове были приняты ряд документов направленных на поддержку социально незащищенных граждан: Постановление Правительства РБ от 11.09.2013 г. №410, постановление Правительства Республики Башкортостан от 18 июля 2011 года № 241 «О республиканской целевой программе „Предоставление мер социальной поддержки по зубопротезированию отдельным категориям граждан в Республике Башкортостан“ на 2012 — 2014 годы». Материальная помощь, среди прочего может предоставляться неработающим одиноко проживающие пенсионеры из числа мужчин, достигших возраста 60 лет, женщин - 55 лет, получающих социальную доплату к пенсии однако на деле органы социальной защиты отказывали даже этой категории граждан (по сути получающим минимальную пенсию 9 тыс. рублей в месяц). Региональные органы социальной защиты не вносят меры поддержки, оказываемые региональным бюджетом в сервис Сведения о мерах социальной поддержки (начисление многотысячные пособий своим знакомым по соц. контрактам и единоразовой материальной помощи). Прогорамма льготного зубопротезирования в регионе также рекламировалась но не доводилась до целевой группы населения. После 2014 года льготное зубопротезирование в регионе отменено полностью.

При Хамитове на территории региона так и не был введен льготных проезд на транспорт для студентов и пенсионеров (социальные карты Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов).

Стандарт расходов на оплату ЖКУ, рассчитываемый региональными властями был один из самых низких в стране что в конечном итоге приводило к тому что, субсидия не покрывала даже 50% фактических расходов стоимости ЖКУ у пенсионеров получающих пенсии 9 тыс. руб. Частичная вина лежала также в практике занижения цен региональным Росстатом, а также утверждением Госкомитета по тарифам роста платы за ЖКУ выше предельных. В случае если размер платы за ЖКУ выше республиканского стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, субсидия расчитывалась исходя из суммы заложенной в стандарте (при этом фактические расходы превышали стандарт из-за превышения предельного роста тарифов органами исполнительной власти).

Здравоохранение
При Хамитове началось массовое закрытие поликлиник, юридически оформленное как реогранизация или объединение. Хамитов, акцентируя внимание на одном показателе- младенческой смертности и смертности детей в возрасте до года (по этому показателю Башкирия находится лишь в шестом десятке регионов) обосновал объелинение крупнейшего роддома столицы республики и регионального перинатального центра  Допуск к врачам первого звена в регионе заметно усложнен, участились случаи списания средств врачами с ФОМС без посещения гражданином учреждения здравоохранения.

Отмена железнодорожного сообщения
По маршруту Уфа — Оренбург в 2010 прекратилось пассажирское железнодородное сообщение. Пригородное пассажирское сообщение значительно сокращено, в ряде случаев отменено (электричка Учалы-Миасс). Пассажирское сообщение на маршрутах Уфа-Инзер, Инзер-Белорецк, Уфа-Магнитогорск-Сибай значительно сокращено.

Набережная "12 миллиардов"
Одной из фатальных идей Рустэма Хамитова стало строительство Инженерных сооружений берегоукрепления реки Белой в Уфе которое преподносилось как "реконструкция/строительство набережной". Строительством и проектированием занимались структуры Русгидро, из которой Рустэм Хамитов перешел на должность главы региона (в АО «Гидроремонт- ВКК» Русгидро, также работал сын Рустэма Хамитова Камиль ). С тратами 12 млрд. рублей она превратила уютную, частично неухоженную набережную в отталкивающую и неудобную. Авторы архитекторы, конструкторы проекта не были объявлены, что редкость для таких масштабных проектов. Народными названиями стали "царство бетона", "настолько большая, что теперь под неё надо завести море", "теперь можно и самолет посадить". Список нареканий горожан оказался бесконечным: 
огромные лужи вследствие неровного покрытия, 
почти семилетние строительные работы в течение года ограничивали доступ к реке (на пляжах в районе Бельского моста перестали купатся из-за мутности воды), приводя к обмелению реки
вместо того чтобы элементарно отремонтировать тротуары, дороги, поставить лавочки с фонарями и wi-fi вместо "человеческой" набережной построили "промышленный объект"
из-за того что автор концепции, архитектор и конструктор не были объявлены выдвигалось мнение что строительство идет по типовому проекту (а из этого следует что об уникальности и атмосфере изначально не думали)
строительство велось с привлечением предприятий из других регионов, местные предприятия не принимали участия
из-за высокой стоимости строительства и проектирования, которое шло с начала нахождения Хамитова у власти, объект воспринимался как "плата Русгидро за назначение"
огромные затраты ежегодного обслуживания/эксплуатации, 
отсутствие креплений на ограждениях, странные архитектурные сооружения похожие на виселицы
сборы автолюбителей наркоманов по вечерам,
пустующие километры серого бетона, 
отсутствие заведений, 
недостаточность освещения ночью и невозможность спрятаться от жары днем, 
проблемы с коммуникацией (канализация, тепловодоснабжение и энергоснабжение для "ларьков" не предусмотрены проектом - для проведения сетей нужно долбить бетон), 
отсутствие обзорного вида реки как у нормальной набережной, вследствии того что объект проектировался как берегоукрепительные сооружения с максимальным запасом от паводка
отсутствие транспортной доступности пешеходов(удобно добраться могут только автолюбители), которую власти пытались решить бесплатными "шатлами"
и т.д. 

Как утверждалось официальными лицами, 5 стен из бетона набережной берегоукрепления предотвратят ущерб на сумму почти 13 млрд рублей и защитят более 1700 жителей от паводка. Также власти Уфы утверждали что многоступенчатость - это наиболее технико-экономический вариант из всех. За несколько месяцев до своей отставки Рустэм Хамитов собрал совещание по благоустройству набережной  с трансляцией на youtube, чтобы уполномоченные по стройке дали решения по благоустройству, однако они ушли от прямых ответов, глава региона это принял. Трансляция была расценена как неспособность главы региона решить проблемы и показала как Хамитов с легкостью безучастно принимал "левые" ответы.

Награды 
 Орден Александра Невского (30 ноября 2015 года).
 Орден Почёта (13 октября 2014 года) — за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» (13 октября 2018 года)
 Орден «Достук» (30 августа 2017 года, Киргизия) — за значительный вклад в развитие и популяризацию идеи общности народов алтайской языковой семьи, а также укрепление сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Башкортостан.
 Благодарность Президента Российской Федерации (5 сентября 2008 года) — за большой вклад в подготовку и проведение Года России в Китае и Года Китая в России.
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (21 августа 2004 года) — за заслуги перед государством в области охраны окружающей среды и многолетний добросовестный труд.
 Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (30 октября 2013 года) — за большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации, пропаганду здорового образа жизни и в связи с 90-летием со дня образования федерального (государственного) и территориальных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.
 Почётная грамота Республики Башкортостан (24 августа 1999 года) — за добросовестную работу по охране окружающей среды и защите населения от чрезвычайных ситуаций.
 Орден «За верность долгу» (14 марта 2016 года) — за значительный вклад в социально-экономическое развитие Белогорского района Республики Крым, укрепление сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Крым и в связи с Днём воссоединения Крыма с Россией.
 Орден «Славы и Чести» II степени (5 июня 2016).
 Серебряная медаль имени Питирима Сорокина «За вклад в науку» (2 февраля 2012 года).
 Почётный доктор Российского государственного социального университета (2011).

Примечания

Ссылки 

 
 Глава Башкортостана
 Пять лет Рустэма Хамитова // Комсомольская правда
 Официальный блог Рустэма Хамитова.

Главы Башкортостана
Выпускники МГТУ
Преподаватели Уфимского государственного авиационного технического университета
Почётные доктора РГСУ
Члены «Единой России»
Председатели правительства Башкортостана
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР двенадцатого созыва